Raúl Pérez Varela (né en 1925), joueur de basket-ball argentin ;
  (né en 1939), joueur de football argentin ;
  (né en 1965), joueur de rugby argentin ;
 Raúl Pérez (né en 1967), boxeur mexicain.